Robert Boyer peut désigner :

 Robert S. Boyer universitaire, informaticien, logicien;
 Robert Boyer (1943-), un économiste français ;
 Robert Boyer (1948-2004), un artiste canadien ;
  (1909-1989), chimiste américain employé par Henry Ford ;
  (1913-2005), ancien politicien en Ontario au Canada ;
 , ancien lutteur professionnel de catch canadien ;
 Robert H. Boyer (-), mathématicien et physicien américain.

Voir aussi 
  (1876-1949), entraîneur au football américain
 Robert Bowyer (1758-1834), peintre britannique et éditeur

Source de la traduction